Nussbaumen ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 Nussbaumen TG, Dorf in Hüttwilen, Kanton Thurgau
 Nussbaumen ZH, Dorf in Bülach, Kanton Zürich
 Nussbaumen, Ortsteil von Obersiggenthal, Kanton Aargau